

Patronyme

 Famille de Bressy de Guast :
 Bernard de Bressy de Guast (1928-), général français ;
 Jean-Claude de Bressy de Guast (1932-2009), général de division français ;
 Pascal Bressy (1954-), acteur français ;
 Pascal Bessy (1956-), tireur français ;
 Robert Bressy (1924-2015), illustrateur, dessinateur français ;
 Yves Bressy (1943-), arbitre international français de rugby à XV.

Notes et références